Yakoma steht für:

 Yakoma (Volk), einem Volk in der Zentralafrikanischen Republik
 Yakoma (Sprache), einer Sprache in der Zentralafrikanischen Republik
 Yakoma (Stadt), einer Stadt der Demokratischen Republik Kongo
 Yakoma-Messer,  ein afrikanisches Messer
 Yakoma-Status-Axt, eine afrikanische Axt